Dalat ist der Name folgender Orte:
 Đà Lạt, eine vietnamesische Stadt (vereinfachte Schreibung)
 Dalat (Ordos), das Dalat-Banner (达拉特旗) der Stadt Ordos  im Autonomen Gebiet Innere Mongolei

Dalat bezeichnet außerdem:
 den Markennamen des ehemaligen vietnamesischen Automobilherstellers Citroën Xe Hoi Cong Ty